Бекуит () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бекуит, Ателстан Лоуренс Джонсон (1930—2010) — австралийский химик—органик.
 Бекуит, Рэйчел (2002—2011) — американская девочка, занимавшаяся благотворительностью.
 Бекуит, Тамара (род. 1970) — английская бизнесвумен и галерист.
 См. также 
 Беквит